NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY – DVD koncertowe japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydane 2 maja 2012 roku jako dwa wydawnictwa („King” i „Queen”).

Każda z wersji zawiera po 2 płyty Blu-ray lub DVD. Nagrania z pierwszego dysku pochodzą z koncertu NANA MIZUKI LIVE CASTLE, który odbył się 14 sierpnia 2011 r. w Sendai Sun Plaza. Nagrania z drugiego dysku pochodzą z koncertów NANA MIZUKI LIVE CASTLE, które odbyły się 3 i 4 grudnia 2011 roku. Album osiągnął 8 pozycję w rankingu Oricon dla muzycznych DVD.

Lista utworów

NANA MIZUKI LIVE JOURNEY

QUEEN

KING

Przypisy

Bibliografia 
 Profil albumu na Oricon (QUEEN DVD) 
 Profil albumu na Oricon (KING DVD) 
 Profil albumu na King Records (KING DVD) 
 Profil albumu na King Records (KING Blu-ray) 
 Profil albumu na King Records (QUEEN DVD) 
 Profil albumu na King Records (QUEEN Blu-ray) 

Albumy wideo Nany Mizuki
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2012